Диего Маурисио Машадо де Брито (; род. 25 июня 1991, Рио-де-Жанейро) — бразильский футболист, нападающий индийского клуба «Одиша».

Карьера

Клубная 
Диего является воспитанником футбольного клуба «Фламенго». Дебютировал в составе «Фла» 24 мая 2010 года, в матче бразильской Серии А с «Гремио Баруэри», в котором вышел на замену за 26 минут до конца встречи. Первый гол за клуб забил 22 июля 2010 года в игре с командой «Аваи» (1:1). 14 декабря 2011 года сообщалось об интересе к футболисту со стороны московского ЦСКА, испанской «Валенсии» и итальянской «Фиорентины». В июне 2012 года появились слухи о возможном переходе Диего в турецкий «Фенербахче» или в донецкий «Шахтёр», который держал игрока «на карандаше» с декабря 2010 года.

22 августа 2012 года бразилец стал игроком владикавказской «Алании», которая заплатила за его переход 2,8 млн евро.

Летом 2013 года на правах аренды перешёл в бразильский клуб «Спорт Ресифи».

В сборной 
В 2011 году выступал за молодёжную сборную Бразилии, вместе с которой стал победителем молодёжного чемпионата Южной Америки 2011.

Достижения

Клубные 
 Обладатель Трофея Рио (1): 2011
 Победитель Лиги Кариоки (1): 2011
 Обладатель Кубка Гуанабара (1): 2011

В сборной 
 Победитель молодёжного чемпионата Южной Америки (1): 2011

Прозвище 
Из-за физических кондиций Диего болельщики «Фламенго» дали ему прозвище — Дрогбинья, что означает «маленький Дрогба».

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Фламенго»
Игроки ФК «Алания»
Игроки ФК «Спорт Ресифи»
Игроки ФК «Витория» Сетубал
Игроки ФК «Ред Булл Брагантино»
Игроки ФК «Аль-Кадисия» Эль-Хубар
Игроки ФК «Цанчжоу Майти Лайонс»
Игроки ФК «Канвон»